Hierba de las cucharas puede referirse a:

El nombre común de la planta Cochlearia danica.
El nombre común de la planta Cochlearia officinalis.